McLeavy ist der Familienname der folgenden Personen:

 Frank McLeavy, Baron McLeavy (1899–1976)
 Robin McLeavy (* 1981), australische Schauspielerin